Масауа, :

 Масауа — народ в Мексике
 Масауа — язык ото-мангской семьи